"El Conde Rojo" es un apodo con el que fueron conocidos los siguientes personajes históricos:

Gilbert de Clare, VI conde de Hertford (1243-1295), poderoso noble inglés.
Richard Óg de Burgh, II conde del Ulster  (1259-1326), noble y militar angloirlandés.
Amadeo VII de Saboya (1360-1391), noble italiano.
John Spencer, V conde Spencer (1835-1910),  político y aristócrata británico.